Lubicz (clan), een Poolse adellijke familie
Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz, een Frans-Litouwse dichter en diplomaat

Geografie 
Lubicz (gemeente), een gemeente in Polen
Lubicz (Koejavië-Pommeren), een plaats in Polen en hoofdplaats van bovenstaande gemeente
Lubicz (Lubusz), een plaats in Polen
Lubicz (Opole), een plaats in Polen
Lubicz (West-Pommeren), een plaats in Polen